hrabstwo Essex w Anglii
 anglosaskie Królestwo Essex (VII - IX wiek)
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) w Kanadzie, w prowincji Ontario
Essex – miejscowość (ang. town) w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Essex
 lotniskowce typu Essex
 USS „Essex” – nazwa okrętów amerykańskich
 „Essex” – statek wielorybniczy z XIX wieku 
 Arena Essex Hammers – brytyjski klub żużlowy z Thurrock w hrabstwie Essex
 Essex – przedsiębiorstwo motoryzacyjne

Miejscowości w USA:
 Essex – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Essex – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Essex – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Essex – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Essex – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Essex – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Essex – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Essex – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Essex – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
Gminy w USA:
 Essex (ang. Essex Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Essex (ang. Essex Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Essex (ang. Essex Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stark
 Essex (ang. Essex Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Essex (ang. Essex Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Essex (ang. Essex Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Essex (ang. Essex Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) – w stanie Massachusetts
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) – w stanie Vermont
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) – w stanie Wirginia